Wustrow (Slavisch voor „omstroomde plaats” of „plaats op het eiland” is de naam van de volgende plaatsen:
 Wustrow (Mecklenburgische Seenplatte), een plaats en gemeente in de Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Wustrow (Vorpommern-Rügen), een plaats en gemeente in de Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Wustrow (Wendland), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen